Dummy peut faire référence à :
  Dummy, un album de Portishead ;
  Dummy, un téléfilm britannique de Franc Roddam diffusé en 1977 ;
  Dummy, un téléfilm américain de Frank Perry diffusé en 1979 ;
  Dummy, un film de Greg Pritikin sorti en 2002 ;
  Dummy, un court métrage néerlandais de Diederik Van Rooijen sorti en 2006 ;
 Dummy (film, 2008), un film de Matthew Thompson sorti en 2008 ;
 Dummy, un court métrage australien de Riyana Kasmawan sorti en 2015 ;
 Dummy, une série télévisée américaine diffusée à partir de 2020 ;
 Dummy, un Anglais condamné pour sorcellerie.

Homonymie de titre